El término Bashtanka puede referirse a:

 Bashtanka (Mikolaiv), asentamiento urbano en el óblast de Mikolaiv (Ucrania).
 Bashtanka (Odesa), pueblo en el óblast de Odesa (Ucrania).